WBS steht für:

 die Warwick Business School der University of Warwick in England
 Williams-Beuren-Syndrom, ein Gendefekt
 Wissensbasiertes System, ein intelligentes Informationssystem
 Wohnberechtigungsschein
 das Kfz-Kennzeichen von Worbis
 Work Breakdown Structure, ein Projektorganisationsansatz, siehe Projektstrukturplan

wbs steht für:
 West Bengal Sign Language (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache in Westbengalen, Varietät der Indo-Pakistani Sign Language

Siehe auch:
 WBS 70
 WBS Training

Abkürzung